Vlam, een vorm van vuur
 Vlammen (boek), het tweede boek van de Hongerspelentrilogie
 Vlammen (lied), een lied van Mr. Polska uit 2013